Подгородецкий, Моисей Еремеевич — советский деятель, председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Подгородецкий, Пётр Иванович — советский и российский музыкант, шоумен.
 Подгородецкие — древний, дворянский род, носители герба Сас.